A59 kan avse:

 A59 – en schacköppning, se ECO-lista

Motorvägar
 A59 (motorväg, Nederländerna)
 A59 (motorväg, Tyskland)